Šilininkai ist ein litauischer Ortsname:

 Silininkai (Juknaičiai), Dorf in der Rajongemeinde Šilutė, Bezirk Klaipėda, Litauen, bis 1945: Groß Schilleningken, Kreis Niederung/Heydekrug, Ostpreußen
 Šilininkai (Klaipėda), Dorf in der Rajongemeinde Klaipėda, Bezirk Klaipėda, Litauen, bis 1945: Schilleningken, Kreis Memel, Ostpreußen
 Šilininkai (Saugos), Dorf im Amtsbezirk Saugos in der Rajongemeinde Šilutė, Bezirk Klaipėda, Litauen, bis 1945: zu Schilleningken, Kreis Memel, Ostpreußen
 Šilininkai (Molėtai), Dorf in der Rajongemeinde Molėtai, Bezirk Utena, Litauen
 Šilininkai (Raseiniai), Dorf in der Rajongemeinde Raseiniai, Bezirk Kaunas, Litauen